Charlton Athletic FC – de mannenvoetbalploeg uit Londen
 Charlton Athletic LFC – de vrouwenvoetbalploeg uit Londen